Calderas peut désigner :

Calderas : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas ;
 Calderas : capitale de la paroisse civile de Calderas, dans la municipalité de Bolívar dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme